Seznam STOL letal - letal s kratkim vzletom in pristankom

Seznam STOL letal

Glej tudi
Seznam VTOL letal
Seznam nadzvočnih letal

Sklici in reference

Bibliografija 
 Bridgeman, Leonard Jane's All The World's Aircraft 1948. MacMillan, 1948.
 Bridgeman, Leonard Jane's All The World's Aircraft 1959–60. Sampson, Low, Marston and Company, 1959.
 Jackson, Paul Janes All the Worlds Aircraft 2004–05, Janes Publishing Company, 2004. ISBN 0-7106-2614-2.
 
 
 Taylor, John W.R. Jane's All The World's Aircraft 1971–72. London: Jane's Yearbooks, 1971. ISBN 07 032191-4.
 Taylor, John W.R. Jane's All The World's Aircraft 1975–76. London: Jane's Yearbooks, 1975. ISBN 0-531-03250-7.
 
 Taylor, John W.R. Janes All the Worlds Aircraft 1986–87, Janes Publishing Company, 1986. ISBN 0-7106-0835-7
 

 Plane & Pilot: 1978 Aircraft Directory, Werner & Werner Corp, Santa Monica CA, 1977. ISBN 0-918312-00-0

Seznami letal